Юджи́ни Кэ́рол Скотт (, род. 24 октября 1945 года) — известный американский антрополог, с 1986 по 2013 год — исполнительный директор Национального центра научного образования. Одна из ведущих американских критиков «младоземельного креационизма» и «теории разумного замысла». Имеет степень доктора наук в области биологической антрополо́гии, которую получила в Миссурийском университете. Занималась исследованиями в области медицинской антропологии и скелетной биологии человека.

Книги 
 Also: Westport, Connecticut: Greenwood Press. ISBN 0-313-32122-1

См. также 
 Проект Стивов

Примечания

Ссылки 
 Eugenie Scott from the National Center for Science Education
 Interview on Books and Ideas Podcast (6/08)

Антропологи США
Эволюционисты
Популяризаторы биологии
Популяризаторы науки
Почётные доктора Университета Макгилла
Почётные доктора Университета штата Огайо
Почётные доктора Ратгерского университета
Почётные доктора Университета Макгилла
Выпускники Висконсинского университета в Милуоки
Преподаватели Университета штата Калифорния в Ист-Бей
Президенты Американской ассоциации физических антропологов
Лауреаты премии AAAS за научную свободу и ответственность